Гавра, Дмитрий Петрович (род. 1956) — российский социолог и политолог.
 Тепе-Гавра — археологический памятник.